Eaux-Mortes peut signifier:

Divers 
 Mortes-eaux correspond à des marées d'amplitude inférieure à la moyenne1, par opposition aux vives-eaux.
 Mortes-eaux (roman), "A Sea of Troubles", dans l'édition originale en anglais — est un roman policier américain de Donna Leon publié en 2001.

Toponymes 
Canada
Québec
 Rivière aux Eaux Mortes (Mékinac), Lac-Masketsi (Territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 47° 06' 50" Nord; 72° 37' 05" Ouest.
 Rivière aux Eaux Mortes (rivière Raimbault), Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 26' 46" Nord; 72° 50' 03" Ouest. 
 Rivière des Eaux Mortes, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 17' 31" Nord; 70° 36' 29" Ouest.
 Rivière des Eaux-Mortes (Ruisseau), toponyme remplacé par: Ruisseau Mort, Saint-Adalbert (Municipalité), L'Islet (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 53' 55" Nord; 69° 57' 44" Ouest.
 Rivière des Eaux-Mortes Sud (Ruisseau), toponyme remplacé par: Ruisseau Mort Sud, Saint-Adalbert (Municipalité), L'Islet (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 52' 53" Nord; 69° 57' 14" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Segment de rivière), Saint-Jean-de-Cherbourg (Municipalité de paroisse), La Matanie, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 48' 35" Nord; 67° 04' 09" Ouest.
 Parc des Eaux-Fraîches (Parc public), ville de Québec (Ville), Capitale-Nationale. Coordonnées: 46° 53' 35" Nord; 71° 22' 03" Ouest.
 Barrage des Eaux-Mortes, Lac-des-Eaux-Mortes (Territoire non organisé), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 15' 37" Nord; 68° 04' 36" Ouest. 
 Barrage des Eaux-Mortes, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 32' 19" Nord; 70° 50' 05" Ouest.
 Chemin des Eaux-Mortes, Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est) (Municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean,
 Lac Eaux-Mortes, toponyme remplacé par: Lac Marie, Shawinigan (Ville)(Lac-des-Cinq), Mauricie. Coordonnées: 46° 43' 03" Nord; 72° 53' 45" Ouest. 
 Lac aux Eaux-Mortes, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 29' 15" Nord; 72° 47' 29" Ouest.
 Lac des Eaux-Mortes, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 16' 50" Nord; 70° 37' 10" Ouest.
 Lac des Eaux-Mortes, Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 48° 51' 18" Nord; 69° 25' 25" Ouest. 
 Lac des Eaux-Mortes, Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 32' 16" Nord; 70° 50' 24" Ouest.
 Lac des Eaux-Mortes, Cap-Saint-Ignace (Municipalité), Montmagny (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 56' 24" 70° 16' 46".
 Lac des Eaux-Mortes, Lac-des-Eaux-Mortes (Territoire non organisé), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 13' 28" Nord; 68° 05' 39" Ouest.
 Lac des Eaux-Mortes, Rivière-de-la-Savane (Territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 47° 01' 46" Nord; 73° 34' 11" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Bras morts), Petit-Saguenay (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 07' 28" Nord; 70° 02' 00" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Ciré), L'Anse-Saint-Jean (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 09' 39" Nord; 70° 25' 34" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Étang), Saint-Théophile (Municipalité), MRC Beauce-Sartigan, Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 45° 54' 06" Nord; 70° 18' 21" Ouest.
 Les Eaux-Mortes, toponyme remplacé par: Lac John, Hébertville (Municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 16' 11" Nord; 71° 37' 02" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Lieu-dit), Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 56' 45" Nord; 70° 27' 23" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Lieu-dit), Saint-Victor (Québec) (Municipalité), MRC Robert-Cliche, Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 09' 59" Nord; 70° 54' 47" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Lieu-dit), Saint-Côme–Linière (Municipalité), MRC Beauce-Sartigan, Chaudière-Appalaches. Coordonnées: 46° 02' 44" Nord; 70° 31' 02" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Marécage), Saint-Mathieu-du-Parc (Municipalité), MRC Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie. Coordonnées: 46° 39' 42" Nord; 72° 53' 39" Ouest.
 Pont des Eaux-Mortes, Saint-Jean-de-Cherbourg (Municipalité de paroisse), La Matanie, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 48' 19" Nord; 67° 03' 34" Ouest.
 Pont des eaux-Mortes, Saguenay (ville) (La Baie), Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 15' 15" Nord; 70° 50' 37" Ouest.
 Rapides des Eaux-Mortes, Lac-Masketsi (Territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 47° 06' 23" Nord; 72° 36' 11" Ouest.
 Lac-des-Eaux-Mortes (Territoire non organisé), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent, coordonnées: 48° 14' 00" Nord; 68° 05' 00" Ouest.
 Les Eaux-Mortes (Secteur), L'Anse-Saint-Jean (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 09' 39" Nord; 70° 25' 34" Ouest.
 Barrage de la Rivière-aux-Eaux-Mortes, Lac-Masketsi (Territoire non organisé), MRC  Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 47° 05' 08" Nord; 72° 35' 21" Ouest.